O Mujique Marei (em russo: Мужик Марей) é um conto escrito por Fiódor Dostoiévski em 1876. Embora reconhecido por passagens autobiográficas de seu tempo na prisão (em torno de 1850), a história é verdadeiramente pautada em sua infância, quando vivia na província Tula com seu pai.

Obras de Fiódor Dostoiévski